When You're Gone kan syfta på:

 "When You're Gone" (Bryan Adams-låt)
 "When You're Gone" (Avril Lavigne-låt)
 "When You're Gone" (The Cranberries-låt), på albumet To the Faithful Departed 1996